Linea Viola – linea della metropolitana di Bangkok
 Linea Viola – linea della metropolitana di Chicago
 Linea Viola – linea della metropolitana di Los Angeles
 Linea Viola – nome alternativo per la linea Hanzōmon della metropolitana di Tokyo